Генри Джордж Фризен (; род. 1934) — канадский эндокринолог, почётный профессор университета Манитобы, открыватель пролактина человека.

Член Королевского общества Канады (1978), иностранный член Национальной академии наук США (1993).

Награды и признание 
 1977 — Международная премия Гайрднера
 2001 — Введён в 
 2001 —

Примечания

Литература 
 

Выпускники Манитобского университета
Члены Канадского королевского общества
Иностранные члены Национальной академии наук США